

Patronyme 

 Assunta Meloni (née en 1951), femme politique de Saint-Marin ;
 Christopher Meloni (né en 1961), acteur américain ;
 Eugenio Meloni (né en 1994), athlète italien, spécialiste du saut en hauteur ;
 Giorgia Meloni (née en 1977), femme politique italienne ;
 Marco Meloni (1470-1537), peintre italien du  ;
 Roberto Meloni (né en 1981), judoka italien. 

Avec un accent : 
 Claude Méloni (1940-2020), baryton français.

Divers
 Rio dei Meloni, canal de Venise dans le sestiere de San Polo.